Mercedes-Benz 190 kan verwijzen naar:

 Mercedes-Benz W120/121, ponton.
 Mercedes-Benz W121 BII, SL.
 Mercedes-Benz W201, voorloper C-klasse.